James Meredith – calciatore australiano
James Meredith, detto Ted – mezzofondista e velocista statunitense
James Howard Meredith – attivista statunitense
James Jamon Meredith – giocatore di football americano statunitense